In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Aachen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtverordnetenversammlungs- (1919–1933), der Stadtvertretungs- (1946 und 1948) und Stadtratswahlen (ab 1952) angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der seit 1999 stattfinden Direktwahl des Oberbürgermeisters. Im dritten Teil stehen die Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirksvertretungen, die es erst seit dem weitgehenden Abschluss der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1975 gibt.

Die Parteien und Wählergruppen sind nahezu vollständig aufgelistet. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet. Die Sitzverteilung ist vollständig dargestellt.

Parteien

Wählergruppen

Stadtratswahlen

Wahlergebnisse von 1919 bis 1933 

In der Weimarer Republik (1918–1933) fanden freie, geheime Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung statt. Erstmals galt auch das Frauenwahlrecht. Zuvor wurde seit 1849 das Dreiklassenwahlrecht angewendet.

Parteien und Wählergruppen

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlergebnisse ab 1946 
Die Wahlen 1946 und 1948 waren Wahlen zur Stadtvertretung. Bei der Wahl 1946 hatte jeder Wähler bis zu 3 Stimmen. Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Brand, Eilendorf, Haaren, Kornelimünster, Laurensberg, Richterich und Walheim in die Stadt Aachen eingegliedert. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl am 23. April 1972 um fast ein Drittel. Eine besonders hohe Wahlbeteiligung wurde bei den Wahlen am 4. Mai 1975 und am 16. Oktober 1994 erzielt. Dies ist auf die parallel durchgeführte Landtagswahl (1975) bzw. Bundestagswahl (1994) zurückzuführen. Mit Urteil vom 6. Juni 1999 kippte der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen die 5% Hürde bei Kommunalwahlen. Dadurch reichen seit der Wahl am 26. September 2004 bereits ca. 0,8 % Stimmanteile für einen Sitz im Rat der Stadt Aachen.

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Oberbürgermeisters 

Die Direktwahl des Oberbürgermeisters findet seit 1999 statt. Zuvor wurde der Oberbürgermeister durch den Stadtrat bestimmt. 2011 führte der Landtag von Nordrhein-Westfalen mit den Stimmen der rot-grünen Koalition die Stichwahl ein. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Erst 2007 hatte die schwarz-gelbe Landesregierung die Stichwahl wegen der Wahlmüdigkeit abgeschafft.

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Aachen-Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Brand 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Eilendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Haaren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Laurensberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Aachen-Richterich 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Gesamtergebnisse 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Weblinks 
 
 
(Am Wahlabend können hier die einlaufenden, lokalen Ergebnisse bis auf die Ebene der Stimmbezirke (Wahllokale) live verfolgt werden.)

Literatur 
 
 1946: 
 1948:

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 1956: 
 1961: 
 1964: 
 1969: 
 1975: 
 1979: 
 1984: 
 1989: 
 1994: 
 1999:
 
  
 2004:
 
  
 2009:
 
  
 2014:

Statistische Berichte der Stadt Aachen 
 1956:
 
 
 1961: 
 1964: 
 1969: 
 1972: 
 1975:
 
 
 1979:
 
 
 1984:
 
 
 1989:
 
 
 1994:
 
 
 1999:
 
 
 2004: 
 2009:

Einzelnachweise 

Aachen
Kommunalwahlen